О́сима () — остров, принадлежащий Японии во Внутреннем Японском море, между крупными островами Хонсю и Сикоку. Относится к префектуре Эхиме. Высшая точка 382 м. Площадь 41,86 км². На селение на 2000 год составляло 8372 человек. Остров пересекает автострада , между Ономити в префектуре Хиросима на острове Хонсю и Имабари в префектуре Эхиме на острове Сикоку. На остров ведут два моста, являющиеся частью автострады Нисисето, — , соединяющий с соседним островом , и мост Курусима-Кайкё над одноимённым проливом, отделяющим его от острова Сикоку.

На острове находится поселение , относящееся к городу Имабари.

Судостроительная компания  (), являющая дочерней компанией Imabari Shipbuilding, расположена в месте Хондзё (). Занимает площадь  квадратных метров. Также компания занимает площадь  квадратных метров в районе Сунаба (). Выпускает балкеры и паромы. Оборудована сухим доком 212×36 м.

Примечания 

Острова Японии
Префектура Эхиме
Внутреннее Японское море